Пеоэ́ или Пеуэ () — озеро, расположенное в национальном парке Торрес-дель-Пайне на юге Чили. Площадь озера около 22 км², длина более 10 км.

Со всех сторон окружено горами и подпитывается ледниковыми и атмосферными водами. Находится в 145 км к северу от города Пуэрто-Наталес.

Гидрография 
Озеро находится в межгорной котловине в Патагонских Андах. Оно входит в систему подобных озёр, связанных между собой рекой Пейн. Пейн берёт начало из озера Диксон, питаемого одноимённым ледником, и далее её русло проходит через озера Пейн и Норденшельд. Норденшельд связан с Пеоэ небольшим участком реки, на котором находится водопад Salto Grande высотой 65 м. Ниже Пеоэ река Пайн проходит через озеро Торо, после которого речное русло несёт название Серрано. В озеро Пеоэ также впадают несколько безымянных ручьёв, текущие от ледников на вершине хребта Пейн, а также короткий водоток от вышерасположенного небольшого озера Скоттсберг.

Берега изрезаны и образуют небольшие бухты и заливы.

Инфраструктура 
Вдоль восточного берега озера проходит автодорога Y-150. По озеру курсирует небольшой катер, обслуживающий туристов. Туристическая инфраструктура включает в себя также несколько небольших гостиниц, убежищ и мест для проведения пикников. Вокруг озера и в его окрестностях проходят несколько туристических троп.

Примечания

Литература 
 C. Michael Hogan. 2008. 
 Earth Info. 2002. 

Бассейн Серрано
Озёра области Магальянес‎